

Aziende
 Alcon – azienda farmaceutica, divisione di Novartis 
 Alcon Entertainment – azienda di produzione cinematografica

Persone
 Alfredo Alcón (1930-2014) – attore e direttore di teatro argentino
 Daniel Gómez Alcón , noto semplicemente come Dani Gómez (1998) – calciatore spagnolo

Altro
 Alcon – personaggio mitologico
 Phengaris alcon – lepidottero della famiglia Lycaenidae
 Alcon – videogioco del 1986